Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale.

In finale Victor Vlad Cornea e Fabian Fallert hanno sconfitto Jonáš Forejtek e Jelle Sels con il punteggio di 6-4, 6-7(6-8), [10-7].

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Max Schnur (primo turno)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (quarti di finale) 
  Sriram Balaji /  Karol Drzewiecki (primo turno)

Wildcard 

  Lorenzo Angelini /  Riccardo Ercolani (primo turno)

  Carlo Alberto Caniato /  Christian Capacci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì III 2022